Phyllohendersonia är ett släkte av svampar. Phyllohendersonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phyllohendersonia